Francis Bacon (filosoof) (1561-1626), een Brits wetenschapsfilosoof
 Francis Bacon (wetenschapper, 1904) (1904-1992), een Brits wetenschapper
 Francis Bacon (schilder) (1909-1992), een Engels-Ierse expressionistische kunstenaar en schilder.